The Players Championship - golftoernooi
 Players Championship (snooker) - snookertoernooi
 Players Championship Finals - dartstoernooi